Als Keltenkrieg werden bezeichnet:

 Der römische Abwehrkrieg gegen die Kelten um 390 v. Chr., siehe Römisch-gallische Kriege
 Der Keltenkrieg in Oberitalien 225–222 v. Chr. und 200–190 v. Chr., siehe Römisch-gallische Kriege
 Roms Keltiberischer Krieg gegen die Kelten der iberischen Halbinsel 197–179 v. Chr.
 Caesars Gallischer Krieg 58–51/50 v. Chr.